Bäumer bzw. Baeumer ist der Familienname folgender Personen:

Herkunft und Bedeutung 
Bäumer ist ein Wohnstättenname für jemanden, der an einem auffälligen Baum wohnt.

Varianten 
 Baum
 Baumer
 Beumer
 Böhmer

Namensträger 
 Angelica Bäumer (* 1932), österreichische Kunsthistorikerin, Kunstkritikerin und Kuratorin
 Änne Bäumer (* 1957), deutsche Wissenschaftshistorikerin
 Arno Paul Bäumer (1920–1997), deutscher Versicherungsmanager und Verbandsfunktionär
 Conrad Bäumer (1878–1960), deutscher Domorganist, Komponist und Chordirektor
 Eduard Bäumer (1892–1977), deutscher Maler
 Erich Baeumer (1897–1972), deutscher Verhaltensforscher
 Franz-Josef Bäumer (* 1954), deutscher Theologe
 Gertrud Bäumer (1873–1954), deutsche Frauenrechtlerin und Politikerin
 Hans Otto Bäumer (1926–1998), deutscher Politiker (SPD)
 Hartmut Bäumer (* 1948), deutscher Politiker (Grüne)

 Hermann Bäumer (* 1965), deutscher Dirigent
 Jens Bäumer (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Johann Bäumer  (Hans Bäumer; 1888–nach 1950), deutscher Politiker (NSDAP)
 Kord Baeumer (1926–1998), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Ludwig Bäumer (1888–1928), deutscher Schriftsteller und Politiker (KPD)
 Margarete Bäumer (1898–1969), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Marie Bäumer (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Martin Bäumer (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Mirko Bäumer (* 1968), deutscher Musiker

 Peter Bäumer (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler und politischer Beamter
 Remigius Bäumer (1918–1998), deutscher Theologe

 Suitbert Bäumer (Johann Adolf Bäumer; 1845–1894), deutscher Benediktinermönch, Liturgiehistoriker und Herausgeber
 Theodor Heinrich Bäumer (1836–1898), deutscher Bildhauer
 Thomas Bäumer (* 1963), deutscher Manager
 Ursel Bäumer (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Walter Bäumer (1908–1941), deutscher Rennfahrer

 Willem Bäumer (1903–1998), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Wolfgang Bäumer (* 1971), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Wolfram Bäumer (1959–2017), deutscher Eisenbahningenieur und -journalist

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname